Peter Pfeifenberger ist der Name folgender Personen:

* Peter Pfeifenberger (Leichtathlet) (* 1956), österreichischer Leichtathlet
 Peter Pfeifenberger (Politiker) (* 1964), österreichischer  Politiker (SPÖ)